Zionskirchen sind Kirchengebäude, die nach Zion benannt sind. Diese Benennung ist vor allem im Bereich der evangelisch-lutherischen Kirchen beheimatet. In der Mehrzahl werden sie aufgrund ihrer Lage nach dem Berg Zion in Jerusalem so genannt.

Liste bekannter Zionskirchen

Siehe auch 
Zion Baptist Church
Zion Christian Church 
Zion Church
Zion Evangelical Lutheran Church
Zion Lutheran Church
Zion Presbyterian Church
Mt. Zion Methodist Church
Mt. Zion Presbyterian Church
Mount Zion Baptist Church
Mount Zion Church
Mount Zion Missionary Baptist Church
Mount Zion United Methodist Church

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)